SIGLEC1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 20-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 709 амінокислот, а молекулярна маса — 182 624.

Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинна адгезія, ендоцитоз, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з лектинами. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 20

Некатегоризовані білки